Ле-Ванно́-Ірло́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 14 км на захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 375 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 916,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Ванно-Ірло на сайті французького Національного інституту географії
 Історія Ле-Ванно-Ірло 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Ванно-Ірло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр